

Ветлянка — річка в Удмуртії, права притока річки Кама
 Ветлянка — річка в Самарській області, притока річки Чапаєвка
 Ветлянка — селище, Єнотаєвський район, Астраханська область
 Ветлянка — село, Соль-Ілецький міський округ, Оренбурзька область